Просе́кко:

 Просекко — итальянское игристое сухое вино.
 Просекко — устаревшее название винограда сорта глера.
  — пригород Триеста.